Moule kan syfta på följande platser:

Burkina Faso 

 Moulé (ort), Sud-Ouest,

Guadeloupe 

 Le Moule (ort), Guadeloupe, Guadeloupe, 

Robotskapade Burkina Fasoförgreningar
Robotskapade Guadeloupeförgreningar